Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Liverpool Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.

Stagione 
La stagione 2020-2021 del Liverpool si apre il 29 agosto con la sconfitta in finale di Community Shield contro l' ai calci di rigore per 5-6.

Maglie e sponsor 
Per la stagione 2020-21 cambia lo sponsor tecnico, che diventa Nike mentre lo sponsor ufficiale rimane Standard Chartered.

Organigramma societario

Rosa 
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 1º febbraio 2021.

Calciomercato

Sessione estiva (dal 27/7 al 5/10)

Movimenti tra le sessioni

Sessione invernale (dal 4/1 al 1/2)

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

EFL Cup

UEFA Champions League

Fase a gironi

Fase a eliminazione diretta

FA Community Shield

Statistiche

Statistiche di squadra 
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2021.

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori 
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.

Note

Collegamenti esterni 
 

2020-2021